El término Albas puede referirse a:

 Albas, comuna francesa en el departamento de Aude.
 Albas, comuna francesa en el departamento de Lot.